Die Mallorca Open 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Santa Ponça. Das Rasenplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 18. bis 24. Juni 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Anastasija Sevastova im Einzel und die Paarung Latisha Chan/Martina Hingis im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Mallorca Open 2018 fand vom 17. bis 18. Juni 2018 statt.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Calvià